-{Arachnomorpha}- je potpodela kladusa -{Arthropoda}-, koja se sastoji od monofiletičke grupe formirane od trilobita, drugih -{Megacheira}- i trilobitima sličnih familija (-{Helmetiidae}-, -{Xandarellidae}-, -{Naraoiidae}-, -{Liwiidae}-, i -{Tegopeltidae}-), i raznovrsnih srodnih klada, uključujući paukolike životinje. Velika rasprava se vodi o poziciji morskih pauka, za koje se trenutno smatra da ne trebaju da budu u neposrednoj blizini -{Chelicerata}-. -{Arachnomorpha}- se smatraju sestrinjskom grupom rakova, koji sve više bivaju prihvaćeni kao članovi kladusa -{Mandibulata}- (uključujući insekte i stonoge).

Koncept arahnomorfa se dovodi u pitanje sugestijama da trilobiti pripadaju -{Mandibulata}- matičnoj grupi. Nema konsenzusa po pitanju dodeljivanja formalnog lineovog ranga kladusu -{Arachnomorpha}-.

Prijedlog, koji je suprotstavljao mnogim sinapomorfama, umjesto toga ih je ujedinio u trilobite. Razmatranje familije -{Olenellinae}- kao sestrinjske grupe sa -{Chelicerata}- je opovrgnuto.

Klasifikacija 

 -{?Pycnogonida Latreille, 1806 (incl. Pantopoda Gerstaecker, 1863)}-

-{Arachnomorpha Lameere, 1890 [= Arachnata Paulus, 1979, = Palaeopoda Packard, 1903]}-
 -{†Trilobita Walch, 1771}-
 -{†Megacheira Hou & Bergstrom, 1997}-
 -{Strabopida Hou & Bergström, 1997}-
 -{†Aglaspida Walcott, 1911}-
 -{†Cheloniellida Broili, 1932}-
 -{Chelicerata Heymons 1901 [= Euchelicerata Weygoldt & Paulus, 1979]}-
 Klasa -{Xiphosura Latreille, 1802}-
 Klasa -{†Chasmataspida Caster & Brooks, 1956}-
 Klasa -{†Eurypterida Burmeister, 1843}-
 Klasa -{Arachnida Lamarck, 1801}-

Filogenija 
Koristeći fosilne podatke, Bergstrem & Hou (2003) su proizveli pregled antropodni odnosa sa naglaskom na trilobitomorfima (grupom koja obuhvata trilobite i trilobitima slične životinje).

Reference 

Таксономија зглавкара